Krzysztof Baranowski ist der Name folgender Personen:

* Krzysztof Baranowski (Segler) (* 1938), polnischer Segler und Journalist
 Krzysztof Baranowski (Historiker) (* 1948), polnischer Historiker